(1922-2009), chanteur et compositeur américain () ;
 Albert Alberts (1911-1995), écrivain, traducteur et journaliste néerlandais ;
 Alfred Alberts (?-2018), chimiste américain ;
 Andrew Alberts (1981-), défenseur de hockey sur glace américain ;
 Jamie Alberts (1980-), coureur cycliste britannique ;
 Jürgen Alberts (1946-), écrivain allemand, auteur de roman policier et de roman historique ;
 Karl-Erik Alberts (1910-1989), directeur de la photographie suédois ;
 Sjaak Alberts (1926-1997), joueur de football néerlandais ;
 Willem Alberts (1984-), joueur sud-africain de rugby à XV.